Генрих XXIV:
 Генрих XXIV (1724—1779) — граф Рейсс-Эберсдорфа (с 1747).
 Генрих XXIV (1878—1927) — последний князь Рейсс-Грейца в 1902—1918 годах.